Monteforte Cilento – comune italiano in provincia di Salerno.
Monteforte d'Alpone – comune italiano in provincia di Verona.
Monteforte Irpino – comune italiano in provincia di Avellino.